De Esiliiga van het seizoen 2014 is de 24e keer dat de Esiliiga georganiseerd wordt. De Esiliiga is het tweede niveau van het Estische voetbal.

Teams 
In het seizoen 2013 promoveerde Jõhvi FC Lokomotiv naar de Meistriliiga. De nummer vijf en zes, SK 10 Tartu en JK Tammeka Tartu II, verloren hun licentie, waardoor de oorspronkelijke nummer negen en tien, SK Kiviõli Tamme Auto en FC Puuma, in de Esiliiga mochten blijven.

Uitslagen

Eindstand

* FC Puuma kreeg drie punten in mindering i.v.m. het niet voldoen aan de licentie-eisen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Competitievoetbal 2014
Estische voetbalcompetitie